Biologia:
Mosca comuna (Musca domestica), espècie de dípter braquícer de la família dels múscids
 Mosca (nom comú), diverses espècies d'insectes reben genèricament el nom de mosca especialment els dípters braquícers
 Mosca, diverses orquídies del gènere Ophrys
 Mosca blanca, nom comú de diversos insectes paràsits de les plantes que encara que no pertanyen a l'ordre dels dípters s'assemblen exteriorment a petites mosques amb les ales blanques 
 Mosca blanca de la col, insecte hemípter de la família Aleyrodidae
 Mosca blanca del tabac (Bemisia tabaci), espècie d'insecte hemípter de la família Aleyrodidae
 Mosca de la ceba (Delia antiqua), plaga agrícola cosmopolita, les seves larves s'alimenten de cebes, alls i altres plantes bulboses 
 Mosca de la fruita (Ceratitis capitata), espècie de dípter de la família dels tefritídids 
 Mosca negra, insectes dípters de la família Simulidae
 Mosca grisa de la carn (Sarcophaga carnaria), dípter de la família Sarcophagidae
 Mosca de març (Bibio marci), dípter de la família Bibionidae
 Mosca de l'oliva (Bactrocera oleae), dípter que és la plaga més important de les olives 
 Mosca de la pastanaga (Chamaepsila rosae, sinònim: Psila rosae), dípter que és una plaga de plantes en agricultura i jardineria 
 Mosca tse-tse, mosques que mosseguen i habiten gran part d'Àfrica central continental entre els deserts del Sàhara i del Kalahari
 Mosca del vinagre (Drosophila melanogaster), espècie de la mosca de la fruita que s'usa sovint en experimentació genètica
 Mosca vironera, seballonera, Calliphora erytrocephala
 Biografies:
 Giuseppe Mosca (Nàpols, 1772 - Messina, 1839), compositor italià 
 Luigi Mosca (Nàpols, 1775 - 1824), compositor italià 
 Simone Mosca (Settignano, 1492 - Orvieto, 1553), escultor italià del Renaixement
 Miscel·lània:
 Constel·lació de la Mosca, constel·lació creada per Pieter Dirkszoon Keyser i Frederick de Houtman entre 1591 i 1597 
 Mosca, esquer artificial emprat en la pesca amb mosca, modalitat de pesca amb canya 
 Pes mosca, categoria competitiva de pes de la boxa i d'altres esports de combat 
 La mosca, pel·lícula de l'any 1986 dirigida per David Cronenberg, i protagonitzada per Jeff Goldblum, Geena Davis i John Getz 
 La Mosca, estudi de disseny, creativitat i comunicació amb seus a Barcelona i Altafulla
 Serrat de Puig de Mosca, serra al municipi d'Oristà a la comarca d'Osona